Wired:

 Wired — ежемесячный журнал, издающийся в Сан-Франциско (США).
 Wired — восьмой студийный альбом британского гитариста Джеффа Бэка.